Fallacia fictae necessitatis ( lat.) bezeichnet in der Logik den Fehler des willkürlichen Schlusses.

Der Fehler besteht darin, dass die zu beweisende These nur scheinbar aus den Argumenten hervorgeht, während tatsächlich aus diesen Argumenten eine andere These folgt oder gar nichts zu folgern ist.

Logischer Fehlschluss